Bangkal (Binangun)
 Bangkal (Kota Sumenep)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing